Feuer und Flamme steht für:

 Feuer und Flamme sein als hendiadyoinische sprachliche Stilfigur im Sinne von begeistert sein
 Feuer und Flamme (Album), Musikalbum von Nena (1985)
 Feuer und Flamme (1982), französischer Film von Jean-Paul Rappeneau (1982)
 Feuer und Flamme (Serie), französisch-deutsche Fernsehserie (1993) 
 Feuer und Flamme – Der Wettkampf der Lebensretter, ORF-Fernsehproduktion zur Ermittlung des besten freiwilligen Feuerwehrmannes Österreichs (2019)
 Der Bulle von Tölz: Feuer und Flamme
 Stay Cool – Feuer & Flamme, US-amerikanischer Film von Michael Polish (2009)
 Wie Feuer und Flamme, deutscher Film von Connie Walther (2001)
 Chuck und Larry – Wie Feuer und Flamme, US-amerikanischer Film von Dennis Dugan (2007)
 Feuer & Flamme – Mit Feuerwehrmännern im Einsatz, deutsche Doku-Reihe des WDR Fernsehens (2017)